Гайдуко́в (Гайдуко́ва)  — прізвище.

Відомі носії 
 Гайдуков Андрій ( 1989) — білоруський громадський діяч, політв'язень.
 Гайдуков Віктор Михайлович (1935—2017) — радянський і російський лікар-ортопед, винахідник, автор праць з ортопедії та травматології. Автор поетичних збірників.
 Гайдуков Олександр Якович (1946—1985) — співак, заслужений працівник культури України.
 Гайдуков Олександр Олександрович (нар. 1979) — російський футболіст, півзахисник.
 Гайдуков Сергій Миколайович (1936—2008) — космонавт-випробувач.

Див. також 
 Гайдук